Крък може да се отнася за:
 Крък – град в Хърватия
 Крък – остров в Хърватия